Lorenzo Penna ist der Name folgender Personen:

* Lorenzo Penna (Komponist) (1613–1693), italienischer Komponist und Musiktheoretiker
 Lorenzo Penna (Basketballspieler) (* 1998), italienischer Basketballspieler